Пётр Михайлович Тарасов:
 Тарасов, Пётр Михайлович (1921—1944) — капитан, пехотинец, Герой Советского Союза (1944, посмертно).
 Тарасов, Пётр Михайлович (1901—1967) — советский врач-хирург, заслуженный врач РСФСР (1947).